1A steht für:
 umgangssprachlich für etwas von höchster Qualität, siehe Güteklasse
 Amadeus (CRS) nach IATA-Airline-Code
 Astra 1A, ein Fernsehsatellit der SES Global
 Chevrolet 1A, ein Pkw-Modell
 IA Fernsehen, ein privater Berliner TV-Sender
 Schmelzwasserpuls 1A, eine Zeit rapider Entgletscherung zum Ende der letzten Eiszeit

1a steht für:
 Bundesstraße 1a, eine deutsche Bundesstraße in Nordrhein-Westfalen
 OsxTrojan/1a, die erste Malware für Apples Mac-OS-X-Betriebssystem

Ia steht für folgende militärische Funktionen:
 Chef des Stabes

Siehe auch:
 IA

1A